

Cinema 
L'undicesimo comandamento  –  film del 1920 diretto da Ugo Gracci
L'undicesimo comandamento (Das Netz) – film del 1975 diretto da Manfred Purzer
L'undicesimo comandamento (The Brotherhood II: Young Warlocks) – film del 2001 diretto da David DeCoteau

Letteratura 
L'undicesimo comandamento (The Eleventh Commandment) – romanzo del 1962 di Lester del Rey
L'undicesimo comandamento (The Eleventh Commandment) – romanzo del 1998 di Jeffrey Archer

Pagine correlate 
The Eleventh Commandment